Чепа — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Чепа, Адриан Иванович (1760-е — ок. 1820) — собиратель письменных памятников по истории Малороссии.
 Чепа, Алексей Васильевич (род. 1955) — депутат Государственной думы Российской Федерации шестого и седьмого созывов от партии «Справедливая Россия».
 Чепа, Василий Иванович (1923—2017) — советский военный деятель, отец А. В. Чепы.

Топоним 
 Чепа — село в Виноградовском районе Закарпатской области Украины.